Adalbert I d'Alsàcia, duc d'Alsàcia
 Adalbert de Lorena, dit Adalbert d'Alsàcia, comte de Metz 1045-1047 (Adalbert III) i duc d'Alta Lorena 1047-1048